Kawetczyzna – część Kielc
 Kawetczyzna – wieś na Ukrainie w rejonie kamienieckim